Morrill Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Morrill Township (Kansas)
 Morrill Township (Minnesota)